Оса́да — застаріле слово, що має такі значення:
 Осада — поселення, селище.
 Осада — адміністративно-військові райони в середньовічній Росії в складі повітів.
 Осада — староросійська назва поселення на чужині, колонії.
 Осада — поверх, ярус.
 Осада — снасть воза (ходова частина без коліс, шасі).
 Осада — ложе рушниці.
 Осада — посад у млині.

Топонім 

Оса́да () — назва низки населених пунктів і їхніх частин у Польщі (саме слово osada в польській мові вживається в значенні «маленьке сільце, селище»):
 Осада — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства.
 Осада — неофіційна назва частини села Ветлина в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства.
 Осада — район міста Конін Великопольського воєводства.
 Осада — частина села Воля Залеська в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства.
 Осада — частина села Тилич у гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства.
 Осада — частина села Ґабонь у гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства.
 Осада — частина села Натолін у гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства.
 Осада — присілок села Пйотрковиці в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства.

Див. також

Брошнів-Осада

Осада-Лесьна — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства.
 Осада-Воля — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства.

Ліптовська Осада — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.

 Осади

Примітки